

Codici 
 emw – codice ISO 639-3 della lingua emplawas

Altro 

EMW (automobili): antica Casa automobilistica tedesca